Kühren bezeichnet

 eine Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein, siehe Kühren
 einen Ortsteil der Gemeinde Helmstorf, Kreis Plön, Schleswig-Holstein 
 einen Ortsteil der Stadt Wurzen, Landkreis Leipzig, Sachsen, siehe Kühren-Burkartshain
 einen Ortsteil der Stadt Aken (Elbe), Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt